Stanisław Kochanowski (zm. 1756) – kasztelan radomski
 Stanisław Kochanowski, wojski w XVIII wieku
 Stanisław Kochanowski (1873–1943) – polski wojskowy, nauczyciel, wykładowca.
 Stanisław Kochanowski (1951–2016) – polski polityk i samorządowiec